Хелуа́н () — мухафаза в Египте, образованная в апреле 2008 года и прекратившая своё существование три года спустя.

Хелуану были переподчинены ряд районов, ранее бывших частью Каира (собственно Хелуан, Маади и ряд более мелких районов), а также несколько населенных пунктов выше по течению Нила, в том числе Атфих.

В апреле 2011 года мухафаза была аннулирована. Хелуан перешёл обратно в ведомство Каира.

Примечания 

Мухафазы Египта